Hansea (aus der latinisierten Form für Hanse) ist der Name folgender Studentenverbindungen:

 Corps Hansea Bonn  (KSCV)
 Corps Hansea Köln  (KSCV)
 Corps Hansea Königsberg (KSCV)  
 Corps Hansea Lausanne → Société d’Étudiants Germania Lausanne  
 Corps Hansea Wien
 Landsmannschaft Hansea auf dem Wels München (CC)
 Landsmannschaft Hansea Nürnberg (CC)
 Turnerschaft Hansea-Danzig zu Dortmund (CC)
 Turnerschaft Hansea-Stormaria Kiel (CC)
 Turnerschaft Hansea-Leipzig zu Bielefeld (CC)
 Turnerschaft Hansea Hannover (MK)
 Burschenschaft Hansea Mannheim
 Burschenschaft Hansea Hamburg
 Burschenschaft Hansea-Alemannia Hamburg
 Burschenschaft Hansea Lemgo
 AV Hansea Berlin zu Köln (CV)
 KStV Hansea-Halle Münster (KV)

Liste (Studentenverbindungen)